Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2006 — 4-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 7 до 9 апреля 2006 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 2003:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Нанси,(Франция)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Мадрид,(Испания)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2006

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2006
2006 год в водном поло